Rusák Edvárd (Zenta, 1994. április 6. –) magyar labdarúgó, jelenleg a Gyirmót FC kapusa.

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Gyirmót SE labdarúgói
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
1994-ben született személyek
Élő személyek
Vajdasági magyarok